Hough (Alderley Edge) – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Cheshire
 Hough – miejscowość w stanie Ohio
 Hough – miejscowość w stanie Oklahoma, w hrabstwie Texas
 Hough – miejscowość w Szkocji, w hrabstwie Argyll and Bute
 Hough (Wybunbury) – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Cheshire
 Hough-on-the-Hill – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Lincolnshire
 Thornton Hough – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Merseyside

Osoby:
 Anthony Hough – australijski lekkoatleta, wieloboista
 Derek Hough – amerykański tancerz, choreograf, aktor, piosenkarz, producent i gitarzysta
 Jerry Hough – amerykański historyk, sowietolog
 Julianne Hough – amerykańska tancerka, choreografka, piosenkarka i aktorka
 Nicholas Hough – australijski lekkoatleta, płotkarz
 Suzanne Hough – australijska lekkoatletka, sprinterka
 Robert Hough Somers – amerykański socjolog i statystyk